Korbut ist der Familienname folgender Personen:
Gabriel Korbut (1862–1936), polnischer Literaturwissenschaftler
Jekaterina Walerjewna Korbut (* 1985), russische Schachmeisterin
Olga Korbut (* 1955), ehemalige sowjetische Kunstturnerin